Der er flere personer ved navn Martin Ottesen:
 Martin Ottesen (biokemiker) – dansk biokemiker
 Funkstar De Luxe – dansk musiker med det borgerlige navn Martin Ottesen